A Clube FM 99, também conhecida como Rádio Clube FM 99.7, é uma emissora de rádio brasileira instalada na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, e sintonizada na faixa FM 99.7. O gênero de música inclui Pop Jovem, Pop Rock Nacional e sertaneja.

A Clube FM 99, a primeira FM de Patos de Minas, foi inaugurada em 24 de dezembro de 1981. Até o fim da década de 1980, ela alcançava apenas os limites do município. Aos poucos, foi se expandindo e hoje chega a toda a região e é transmitida pela internet.

Ligações externas 
Sítio oficial

Estações de rádio de Minas Gerais
Estações de rádio fundadas em 1981
Fundações em Minas Gerais em 1981